Еловдол (понякога Елов дол) може да се отнася за:
 Еловдол – село в Област Перник
 Еловдол – село в Област София

Вижте също 
 Еленов дол – село в Област София